Irituia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Irituia (ort), Pará, 
 Irituia (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar